Margaret Anderson peut désigner :
 Margaret Caroline Anderson (1886-1973), éditrice, journaliste, auteure lesbienne et féministe libertaire américaine ;
 Margaret Jean Anderson (1915-2003), femme d'affaires et femme politique canadienne.